William Rhoads (ur. 8 czerwca 1995 w Concord) – amerykański skoczek narciarski, reprezentant klubu z Park City. Dwukrotny medalista mistrzostw Ameryki Północnej juniorów, medalista mistrzostw kraju, uczestnik mistrzostw świata (2015, 2017), a także zimowych igrzysk olimpijskich młodzieży i mistrzostw świata juniorów. Olimpijczyk (2018).

Przebieg kariery 
Na zawodach organizowanych przez FIS zadebiutował 25 września 2010 w Falun w konkursach zaliczanych do klasyfikacji FIS Cup 2010/2011. Zajął tam 26. i 30. miejsce.

W sierpniu 2011 wystąpił w dwóch konkursach FIS Cup w Einsiedeln – zajął 52. i 60. miejsce. Kilka miesięcy później zdobył brązowy medal mistrzostw Ameryki Północnej juniorów w noworocznym konkursie w Calgary, a także wraz z kolegami z pierwszej drużyny USA, w składzie Sarah Hendrickson, Brian Wallace, William Rhoads, Christian Friberg, zwyciężył w konkursie drużynowym.

W 2012 wystąpił w pierwszych zawodach zimowych igrzysk olimpijskich młodzieży, rozgrywanych w Innsbrucku. W konkursie indywidualnym na skoczni HS-75 zajął 19. miejsce na 23 startujących, zaś w rywalizacji drużynowej, w której każdy zespół składał się ze skoczka, skoczkini i kombinatora norweskiego Amerykanie – z Rhoadsem w składzie – zajęli jedenaste miejsce wśród trzynastu startujących drużyn.

W latach 2012–2015 czterokrotnie wystąpił na mistrzostwach świata juniorów. Najlepsze wyniki osiągnął w 2015, zajmując 29. pozycję indywidualnie i 10. w drużynie.

We wrześniu 2014 zdobył pierwsze w karierze punkty Pucharu Kontynentalnego, a 17 stycznia 2015 w Sapporo stanął na drugim stopniu podium zawodów tego cyklu. Wystąpił w zawodach skoków narciarskich na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2015 – na skoczni normalnej został zdyskwalifikowany w konkursie, a na skoczni dużej zajął 41. miejsce w kwalifikacjach, nie uzyskując awansu. W drużynowym konkursie mieszanym zespół amerykański z Rhoadsem w składzie zajął 7. pozycję. 10 marca 2015 w Kuopio zadebiutował w konkursie głównym Pucharu Świata, zajmując 42. miejsce.

19 marca 2016 w Planicy z amerykańską reprezentacją zajął 8. miejsce w konkursie drużynowym Pucharu Świata. Na Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym 2017 indywidualnie zajął 39. miejsce na skoczni dużej, a normalnej został zdyskwalifikowany w kwalifikacjach, natomiast w konkursie drużynowym zajął 11. miejsce. 25 marca 2017 Amerykanie z Rhoadsem w składzie w konkursie drużynowym Pucharu Świata w Planicy zajęli 7. lokatę.

2 grudnia 2017 w Niżnym Tagile Rhoads po raz pierwszy w karierze zdobył punkty Pucharu Świata w rywalizacji indywidualnej, plasując się na 21. miejscu. Wystartował w Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2018 – w konkursie indywidualnym na skoczni normalnej był 46., na obiekcie dużym odpadł w kwalifikacjach, a w zmaganiach drużynowych zajął 9. lokatę.

Zdobywał medale mistrzostw USA: w 2014 brązowy na skoczni normalnej, w 2015 złoty na dużej, w 2016 złote medale na obu skoczniach, a w 2017 ponownie złoty na skoczni dużej.

Igrzyska olimpijskie

Indywidualnie

Drużynowo

Starty W. Rhoadsa na igrzyskach olimpijskich – szczegółowo

Mistrzostwa świata

Indywidualnie

Drużynowo

Starty W. Rhoadsa na mistrzostwach świata – szczegółowo

Mistrzostwa świata w lotach narciarskich

Indywidualnie

Starty W. Rhoadsa na mistrzostwach świata w lotach – szczegółowo

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty W. Rhoadsa na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Igrzyska olimpijskie młodzieży

Indywidualnie

Drużynowo

Starty W. Rhoadsa na igrzyskach olimpijskich młodzieży – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Raw Air

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Willingen Five

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Planica 7

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach LGP

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Amerykańscy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1995
Amerykańscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Ludzie urodzeni w Concord (New Hampshire)